Ourthe, riu de Bèlgica, afluent del Mosa
 Ourthe (Gouvy), nucli del municipi de Gouvy a Bèlgica al qual neix l'Ourthe Oriental
 Ourt, nucli del municipi de Libramont-Chevigny a Bèlgica al qual neix l'Ourthe Occidental
 Departament de l'Ourthe, un antic departament francès que correspon més o menys a l'actual província de Lieja a Bèlgica